Апоматокс има више значења:
 Апоматокс
 Округ Апоматокс (Вирџинија)